Rhytisma (dier), een geslacht van neteldieren uit de klasse van de Anthozoa (bloemdieren)
 Rhytisma (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels